Viénot ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Viénot (1925–2016), französischer Jazzposaunist
 Jacques Viénot (1893–1959), gilt als einer der Theoretiker im Bereich der Industrie-Gestaltung des 20. Jahrhunderts in Frankreich
 Vincent-Marie Viénot de Vaublanc (1756–1845), französischer Staatsmann